Корме́й ():
 Кормей — коммуна в департаменте Уаза
 Кормей — коммуна в департаменте Эр

См. также 
 Кормей-ан-Вексен
 Кормей-ан-Паризи
 Монтиньи-ле-Кормей